Ripley County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Ripley County, Indiana
 Ripley County, Missouri